Сергей Иванович Харута (род. 25 января 1974 года, Москва) — российский музыкальный продюсер, композитор, звукорежиссёр.

Биография 
Родился в Москве. В 5 лет начал учиться игре на фортепиано. В 6 лет поступил в музыкальную школу № 13 г. Москвы в класс Марины Ивановны Мозговенко, дочери Ивана Мозговенко.

В 1989 году после окончания музыкальной школы поступил в ГМУ им. Гнесиных на отделение хорового дирижирования. Через год был отчислен и ещё через год восстановлен на отделение руководителя народного хора. В 1992 году был повторно отчислен. В 2002 году был повторно восстановлен и в 2004 году закончил. По окончании был приглашён в ГМК им. Гнесиных для ведения факультатива по современной аранжировке по собственной методике.

Профессиональная музыкальная карьера началась в 1996 году со знакомства с продюсером Андреем Грозным, который взял Харуту на работу в качестве ассистента. Это сотрудничество продолжалось до 2010 года.

В качестве приглашённого музыканта (клавишника) играл в группах «Кристиан Рэй» и МФ3 (1996—1997), «А-Студио» (1996—2005), «Лицей» (1997—1998), «Амега» (1998—2001); В качестве саунд-продюсера, аранжировщика, звукорежиссёра работал с группой «Класс» продюсера Андрея Пряжникова, с группой «Мюзикола», с проектами Андрея Грозного «Амега», «Блестящие», Жанна Фриске, Катя Баженова и др.

Автор музыки к нескольким кино- и теле-фильмам, в числе которых «Афера», «С днём рождения, Лола!», «Виола Тараканова», «Мент в законе».

В 2012 году был приглашён на должность композитора эстрадно-циркового шоу «CHISO-4102». Шоу проходило в Sky Club & Concert Hall в Красной Поляне (Сочи) в декабре — январе 2013 года.

В конце 2013 года — начале 2014 Харута стал участником эстафеты олимпийского огня зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи в качестве концертного звукорежиссёра певицы Алины Артц, исполнявшей официальную песню зстафеты «Олимпийский танец». Во время эстафеты был факелоносцем олимпийского огня под номером 032 в городе Саранске 9 января 2014 года.

В 2009 году начал проект KharutaProject. Вокалистками проекта были сначала Нина Firefly Кужнурова, экс-вокалистка групп «Эхо тишины» и Unreal, затем Инга Мэтти из московской группы «Лазурный берег». В 2014 году, так и не выпустив ни одного альбома, проект разделился на два: KHARUTA — сольный проект Харуты и дуэт Kharuta & Inga Metti.

7 января 2015 года состоялся релиз первого студийного альбома проекта KHARUTA под названием Where. Написан альбом в стиле chillout. В него вошли композиции написанные Сергеем Харутой в период с 2000 по 2014 годы. В записи альбома приняли участие немецкий джазовый трубач и пианист Studnitzky, басист Дмитрий Симонов и американский музыкант и певец Rhett Raha, известный как Kidforce. Он является автором английских текстов трёх треков альбома, а также исполнителем вокальной партии в треке Take the Night. В треке Madina использовано стихотворение To a Young Poet американской поэтессы Edna St.Vincent Millay. Авторами русских текстов стали Дмитрий Шевченко и московская поэтесса Татьяна Иванова.

22 cентября 2017 года состоялся релиз второго студийного альбома Kharuta «Streets of the Sleepy Town».

Дискография

Фильмография

Композитор 
 к/ф Афера, 2001
 к/ф С днём рождения, Лола!, 2001
 сериал Виола Тараканова, 2004
 сериал Виола Тараканова-2, 2005
 сериал Виола Тараканова-3, 2007
 сериал Мент в Законе (1-й сезон), 2008
 телешоу «Chiso-4102» (транслировалось по телеканалу Европа Плюс ТВ), 2013
 сериал «В постели» (1-й сезон), 2018.

Актерские работы 
 т/с Виола Тараканова, 2004 г. Стук (сосед Виолы)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Сергея Харуты
Официальный сайт группы А-Студио
 Интервью для портала MuseCube.org
 kino-teatr.ru
 Musicola

Кинокомпозиторы России
Блестящие